General Booth Preaching  (o General Booth's Motor Crusade) – documentario del 1904 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
General Booth Preaching – documentario del 1906 prodotto dalla Salvation Army Cinematograph